Силико́новая долина (неверное, но часто встречающееся словосочетание; правильно: Кре́мниевая доли́на):
 Силиконовая долина () — часто встречающийся неверный перевод названия региона (Кремниевой долины) в штате Калифорния, США
 Российская силиконовая долина (правильно: Российская кремниевая долина) — часто встречающееся (и тоже неверное, как и в случае с Силиконовой/Кремниевой долиной Калифорнии) разговорное название инновационного центра «Сколково», бизнес-проекта в Московской области, Россия
 «Кремниевая долина» () — американский комедийный сериал, выходящий на канале HBO с 2014 года.

См. также 
 Кремниевая долина (значения)
 «Silicone Valley» () — прозвище долины Сан-Фернандо, также известной как «порнодолина».
 Silicon Valley Bank (учреждён 1983, Сан-Хосе (Калифорния) — обанкрочен 2023) — американский, между-народный банк.